Bit est un nom qui peut désigner ::
 bit, une unité de mesure en informatique ;
 bit, une langue môn-khmer parlée au Laos ;
 bit, une monnaie divisionnaire des Indes occidentales danoises.

BIT est un sigle qui peut signifier :
 Bureau international du travail ;
 benzisothiazolinone, un biocide.

BIT est un code qui peut signifier :
 Bitburg-Prüm, sur les plaques d'immatriculation des véhicules, en Allemagne ; 
 .

Code